Надстройка над основанием структуры. Суперструктура опирается на основание, которое обеспечивает её устойчивость, и отделена от основания как визуально, так и служебными помещениями, перегородками или оборудованием.
 Изначально термин получил применение в архитектуре, строительстве и судостроении. Примеры: 1) жилая часть здания, не включающая подвальные помещения; 2) корабельная надстройка.
 В математике:
 топология;
 теория систем.
 Надстройка стала одним из основных понятий исторического материализма — теории развития общества, разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом.
 Термин также используется при моделировании производственных процессов.